Алексей Гастев:
 Гастев, Алексей Алексеевич (1923—1991) — советский кинодраматург, сценарист, писатель и искусствовед.
 Гастев, Алексей Капитонович (1882—1939) — российский революционер, профсоюзный деятель и руководитель Центрального института труда.